Un agrégat désigne une réunion d'éléments distincts qui forment un tout. Il peut faire référence à :

Science des matériaux 
 agrégat, assemblage de particules du sol, ou composants entrant :
 dans la constitution d'un corps (le grès est ainsi un agrégat de particules siliceuses) (assemblage naturel) ;
 dans la fabrication de mortiers ou de bétons (gravillons et sables par exemple) (assemblage artificiel).

Physique et chimie 
 agrégat atomique ou moléculaire, souvent désigné par l'anglicisme cluster, ensemble de quelques unités à quelques dizaines de milliers d'atomes ou de molécules ;
 physique des agrégats, étude des agrégats atomiques ou moléculaires.

Biologie 
 agrégat ou complexe d'espèces, est un groupe d'espèces apparentées, dans lequel la séparation exacte entre les espèces est souvent difficile.

Pédologie 
 agrégat, agglomérat dans le sol de particules élémentaires dont la cohésion est assurée par divers ciments.

Sciences économiques 
 agrégats, grandeur caractéristique obtenue par assemblage de différents postes de la comptabilité nationale ;
 agrégat monétaire, composante d'une masse monétaire.

Statistiques 
 agrégat, élément synthétique représentatif d'une somme ou d'une combinaison d'éléments particuliers.

Informatique 
 agrégat, cumul de données (un indicateur) selon certains axes d'analyse en informatique décisionnelle ;
 agrégat, configuration de deux ports réseau pour en cumuler le débit : voir teaming.

Musique 
 agrégat, accord non classable en harmonie, c'est-à-dire qui ne peut être analysé comme accord classé, avec ou sans notes étrangères.

Religion 
 agrégat, élément constitutif de l'individu dans le bouddhisme.

Histoire militaire 
 Aggregat, série de fusées testée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références

Voir aussi 
 
 agrégateur, type de logiciel qui recueille et distribue des contenus syndiqués de pages web ;